Селькин:

 Селькин, Владимир Викторович (род. 1972) — белорусский футболист, вратарь; тренер вратарей.
 Селькин, Михаил Васильевич (род. 1947) — советский и белорусский математик, депутат Национального Собрания Белоруссии.